Лиси́цкий (, ) — украинская и польская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Лисицкий, Алексей Алексеевич (род. 1970) — заслуженный мастер спорта России (подводное ориентирование).
 Лисицкий, Андрей Владимирович (род. 1975) — глава администрации Таганрога.
 Лисицкий, Виктор Никитович (род. 1939) — советский гимнаст.
 Гервасий (Лисицкий, Вячеслав) (1893—1952) — епископ Питтсбургский и Западно-Вирджинский Православной церкви в Америке.
 Лисицкий, Виталий Сергеевич (род. 1982) — украинский футболист.
 Лисицкий, Дмитрий Витальевич (род. 1941) — советский и российский учёный.
 Лисицкий, Лазарь Маркович (известен как Эль Лисицкий; 1890—1941) — советский художник и архитектор, дизайнер, теоретик русского авангарда.
 Лисицкий, Сергей Иванович (род. 1989) — казахстанский футболист.
 Лисицки, Сабина (род. 1989) — немецкая теннисистка.



См. также 
 Лисецкий
 Лисовский